Kutusow ist ein Orts- und ein Familienname und bezeichnet:

 mit deutschem Namen den polnischen Ort Kotuszewo in der Woiwodschaft Pommern (Kutusow, 1938–1945 Priemfelde, Kreis Stolp/Pommern),

und die Namensträger:
 Alexander Wiktorowitsch Kutusow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Michail Illarionowitsch Kutusow (1745–1813), russischer Feldmarschall
 Nikolai Wassiljewitsch Kutusow († 2011), russischer Dirigent und Komponist
 Witali Kutusow (Wital Kutusau) (* 1980), weißrussischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kutusow (Film), Spielfilm von Wladimir Petrow (1944)
 Kutusow-Prospekt, Hauptstraße in Moskau (Russland) und der Anfangsabschnitt der Fernstraße M1 (Moschaisker Chaussee)
 (2492) Kutuzov, Asteroid des Hauptgürtels